Идеа́льная семья́:
 Идеальная семья (фильм)
 
 Идеальная семья (телесериал)